Kanton Brive-la-Gaillarde-Nord-Est
 Kanton Brive-la-Gaillarde-Centre
 Kanton Brive-la-Gaillarde-Nord-Ouest
 Kanton Brive-la-Gaillarde-Sud-Est
 Kanton Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest